Sen Mak kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Saint-Marc, arrondissement, Artibonite, 
 Saint-Marc, kommun, Artibonite,